La Coppa di Russia 2019-2020 è stata la 29ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 15 settembre 2019 al 14 agosto 2020.

Primo turno

Zona Ovest

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Zona Est

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Secondo turno

Zona Ovest

Zona Est

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Calcio a 5 nel 2019
Calcio a 5 nel 2020